Madjovska ist der Familienname folgender Personen: